Sabin může znamenat:

 sabin (jednotka) – jednotka zvukové absorpce (zvukové pohltivosti)

geografie
 Sabin (Minnesota) – americké město ležící ve státě Minnesota

příjmení osob
 Albert Sabin (1906–1993) – americký lékař-imunolog

jména osob
 Sabin (chán) († 766) – bulharský chán
 Sabin Arana (1865–1903) – baskický spisovatel a politik
 Sabin Carr (1904–1983) – americký atlet